Zapadnoazijske igre (eng. West Asian Games ili WAG) su višesportski događaj koji se održava svake četiri godine između športaša iz država Zapadne Azije u sklopu Azijskih igara. Zapadnoazijske igre organizira Atletska Federacija Zapadnoazijskih zemalja (WAG), a na igrama nastupa njezinih 13 članica: Bahrein, Irak, Iran, Jordan, Jemen, Kuvajt, Libanon, Oman, Palestina, Katar, Saudijska Arabija, Sirija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Osim njih na Igrama nastupaju i Kirgistan i Tadžikistan

Prve Zapadnoazijske igre održane su 1997. u glavnom gradu Irana Teheranu. Nakon prvih igara Azijski atletski savez osnovao je još četiri natjecanja:Srednjeazijske, Istočnoazijske, Južnoazijske i Jugoistočnoazijske igre, koje se održavaju kao dio Azijskih igara.

Izdanja Igara

Tablica odličja

Izvori

Vanjske poveznice 
 Zapadnoazijski atletski savez 
 http://www.wag2005.com/ 

Regionalna višešportska natjecanja
Azijska višešportska natjecanja